Der Bundesliga Rookie Award (Rookie ist der englische Begriff für das Wort Neuling, Einsteiger oder auch Anfänger) ist eine Auszeichnung, mit der die DFL Deutsche Fußball Liga seit der Saison 2016/17 monatlich den besten jungen Bundesliga-Spieler kürt. Mit der Auszeichnung sollen junge Talente gefördert werden.

Ablauf 
Während der Bundesliga-Saison wird in einer Online-Abstimmung monatlich zunächst der Rookie des Monats gewählt, drei Spieler stehen zur Wahl. Aus den Monatsgewinnern wird am Ende einer Spielzeit der Rookie der Saison gewählt. Voraussetzung für eine Nominierung zum Rookie des Monats ist, dass das Alter des jeweiligen Akteurs zu Saisonbeginn nicht über 23 Jahren liegt und er in der laufenden Saison in der Bundesliga debütierte. Seit Beginn der Saison 2017/18 legt der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus die drei zur Wahl stehenden Spieler fest. Er bestimmt sie wiederum aus fünf Akteuren, die durch die offiziellen Spieldaten der DFL vorab bestimmt werden.

In der Saison 2016/17 wurde nach Einführung des Bundesliga Rookie Awards zunächst der Rookie der Hinrunde gewählt. In dieser Spielzeit war Voraussetzung für eine Nominierung neben dem Bundesliga-Debüt, dass der Spieler vor Beginn der Saison nicht älter als 21 Jahre alt war.

Liste der Gewinner

Ranglisten der Gewinner 
Die folgenden Tabellen beziehen sich nur auf die monatliche Auszeichnung. Aufgelistet sind nur Spieler, Vereine und Nationen, die mehrfach als Rookie des Monats ausgezeichnet wurden. Fettgedruckte Vereine und Spieler sind derzeit in der Bundesliga aktiv.

Siehe auch 
 Fußballer des Jahres (Deutschland)
 Spieler des Monats der Fußball-Bundesliga

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Ehrung (Fußball)
Fußball (Deutschland)